Väike-Rakke est un village de la commune de Rannu du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte 186 habitants.

Notes et références 

Väike-Rakke